O Deportivo Petapa é um clube de futebol guatemalteco fundado em 1979 com sede em San Miguel Petapa. A equipe compete no Campeonato Guatemalteco de Futebol.

Em 2001, obteve seu primeiro acesso à Liga Mayor.

Petapa
Clubes de futebol fundados em 1979
Fundações na Guatemala em 1979